Britanska Formula 1 sezona 1978 je bila prva sezona britanskega prvenstva Formule 1, ki je potekalo med 24. marcem in 24. septembrom 1978.

Rezultati

Dirke

Dirkači 
Odebeljen rezultat označuje najhitrejši krog.

1978
1978 v športu